Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин 2013 (Официальное название — 22—ой чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиге сезона 2013 года) — 22 сезон Чемпионата Белоруссии.

Формат турнира 
В турнире принимает участие 9 команд. Чемпионат проводится в два этапа. На первом этапе команды сыграют в два круга. На втором этапе команды будут разделены на 2 группы по итогам первого этапа: в группу «А» попадут команды, занявшие места с 1 по 6, а в группу «Б» — команды, занявшие места с 7 по 9.

Клубы-участники

Представительство команд по регионам 
В 21-м чемпионате Белоруссии по футболу среди женских команд принимают участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Турнирная таблица

Бомбардиры

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин

Ссылки 
 Статистика чемпионата на WOMEN.SOCCERWAY.COM
 Блог про женский футбол в Белоруссии
 Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин на сайте УЕФА
 Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин на сайте БФФ

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2013 году
2013 год в женском футболе